

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Wrzawy – wieś w woj. podkarpackim, w pow. tarnobrzeskim, w gminie Gorzyce
 Wrzawy – osada leśna w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Ćmielów